Giacomo Manzoni (1908-1991), sculpteur italien, connu sous le pseudonyme de Giacomo Manzù
 Giacomo Manzoni (né en 1932), compositeur et critique musical italien